Jan Kowal (ur. 8 lipca 1967 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, wielokrotny mistrz Polski, olimpijczyk.

Przebieg kariery 
Kowal był podopiecznym trenerów Lecha Nadarkiewicza i Krzysztofa Sobańskiego. Siedmiokrotnie zdobywał indywidualne mistrzostwo Polski, ośmiokrotnie był wicemistrzem, a siedmiokrotnie mistrzem w drużynie. Już w wieku 13 lat wygrał seniorskie zawody na skoczni w Warszawie.

Startował na igrzyskach olimpijskich 1988 w Calgary, gdzie był 34. na średniej skoczni i 37. na dużej. Czterokrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata: w Seefeld (63. i 57. miejsce), Oberstdorfie (14. i 41., w drużynie 13.), Lahti (58. i 51. pozycja, w drużynie 12.) oraz w Predazzo (miejsce 47. i 39.). Podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Tauplitz zajął 12. miejsce (po pierwszym dniu był nawet 4.), a w Oberstdorfie 26.

Pięciokrotnie zdobywał punkty Pucharu Świata; najlepsze miejsce, siódme, zajął w Lake Placid w 1988 roku. W 1989 wygrał Memoriał Zdzisława Hryniewieckiego.

Był dwukrotnym rekordzistą Wielkiej Krokwi (122,5 m i 123 m). Jego synowie, Dawid i Kamil, byli skoczkami narciarskimi. Ma także córkę Dominikę.

Kowal przez 20 lat pełnił funkcję dyrektora wykonawczego Pucharu Świata w Zakopanem, po czym został odwołany ze struktur FIS przez Polski Związek Narciarski. Nadzorował budowę skoczni w Chochołowie, oraz przebudowę Wielkiej Krokwi i Średniej Krokwi. Prowadzi też wyciąg narciarski i wypożyczalnię nart.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie

Starty J. Kowala na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie

 Drużynowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa Polski 
 złoty medal: 1988, 1989, 1990 (K-70), 1991 (K-85), 1989 (K-90), 1991, 1992 (K-116)
 srebrny medal: 1986, 1987 (K-70), 1992, 1993 (K-85), 1986, 1987, 1988 (K-90), 1993 (K-116)
 drużynowy złoty medal: 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993.

Przypisy

Bibliografia 
 
 Wyniki konkursu w Meldal 1988

Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Calgary 1988)
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1967